ASTM International (Американское общество по испытанию материалов, ) — международная организация, разрабатывающая и издающая добровольные стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг.

Основана в 1898 году в США в виде Американской секции Международной ассоциации проверки материалов (International Association for Testing Materials) и первоначально занималась стандартами контроля качества материалов для железных дорог.

ASTM поддерживает около 12 000 стандартов. ASTM Standards состоят из 80 томов.

Членство в организации открыто для любого, кто заинтересован в её работе. Членами являются более 32 тысяч представителей от производителей, пользователей, непосредственных потребителей, правительств и академий более 100 стран мира.

Стандарты проверяются и переиздаются не реже, чем раз в пять лет.

Более 5 000 стандартов ASTM приняты за пределами США в качестве национальных, и более 60 стран используют стандарты ASTM в качестве основы для создания своих нормативных баз.

См. также 
 UL (Underwriters Laboratories)

Ссылки 
 ASTM International Официальный сайт ASTM

Организации по стандартизации в США
Международные организации по стандартизации